Der Referenzwert steht für
eine zu einer Untersuchung vorgeschriebene oder vereinbarte konstant zu haltende Rahmenbedingung, siehe Referenzbedingung
 Messwerte in der Laboratoriumsmedizin, die denen von 95 % der gesunden Normalbevölkerung entsprechen, siehe Referenzbereich (Medizin)
einen festgelegten Wert, der zu Vergleichen herangezogen wird, siehe Bezugswert